Солида́рность:
 Солидарность — активное сочувствие чьим-либо действиям или мнениям; общность интересов, единодушие.
 Солидарность, в юриспруденции — совместная ответственность.

Топоним 
 Солидарность — посёлок в Елецком районе Липецкой области.

Политика 
 «Солидарность» — польский профсоюз и социально-политическое движение, созданное в 1980 году.
 «Солидарность» — российское демократическое оппозиционное движение.
 «Солидарность» — одно из прошлых названий украинской либерально-консервативной партит «Европейская солидарность».
 «Солидарность» — кипрское правонационалистическое движение.
 «Солидарность» — швейцарская политическая партия.
 «Солидарность» — шотландское социалистическое движение.
 «Солидарность» — ирландская социалистическая партия.

Другое 
 «Солидарность» — южноафриканский профсоюз, объединяющий белых рабочих и служащих.
 «Солидарность» — газета и одноимённый сайт Федерации независимых профсоюзов России.
 «Солидарность» — российский коммерческий банк.
 «Солидарность» — планируемый к строительству аэропорт вблизи польской Варшавы.

См. также 
 «Солидарность — Люди важнее прибыли» — ирландский левый избирательный альянс.
 «Солидарность 80» — польский радикальный профсоюз, созданный в 1989 году.
 «Борющаяся Солидарность» — польская радикальная антикоммунистическая организация.
 «Рабочая солидарность» — астурийская леворадикальная организация.
 «Солидарность труда» — польская политическая партия, созданная активистами левого крыла профдвижения «Солидарность».
 «Народная солидарность» — массовая организация в ГДР, благотворительная организация в Германии.
 «Солидарность Арена» — стадион в Самаре.